A Wayne megye nevet az USA-ban 16 megye viseli:

A megyék 

 Wayne megye (Észak-Karolina)
 Wayne megye (Georgia)
 Wayne megye (Illinois)
 Wayne megye (Indiana)
 Wayne megye (Iowa)
 Wayne megye (Kentucky)
 Wayne megye (Michigan)
 Wayne megye (Mississippi)
 Wayne megye (Missouri)
 Wayne megye (Nebraska)
 Wayne megye (New York)
 Wayne megye (Nyugat-Virginia)
 Wayne megye (Ohio)
 Wayne megye (Pennsylvania)
 Wayne megye (Tennessee)
 Wayne megye (Utah)